Kramolc est un nom de famille slovène notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (1892–1974), compositeur slovène ;
 Petra Kramolc (née en 1981), joueuse slovène de volley-ball ;
  (1922–2013), peintre et écrivain slovène.

Notes et références